Di seguito una lista di asteroidi dal numero 307001 al 308000 con data di scoperta e scopritore.

307001-307100 

|-
|307001 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307002 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307003 - 
|  
|  
| Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|307004 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307005 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307006 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307007 - 
|  
|  
| Clingan, R.
|-
|307008 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307009 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307010 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307011 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307012 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307013 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307014 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307015 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307016 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307017 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307018 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307019 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307020 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307021 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307022 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307023 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307024 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307025 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307026 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307027 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307028 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307029 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307030 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307031 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307032 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307033 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307034 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307035 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307036 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307037 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307038 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307039 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307040 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307041 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307042 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307043 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307044 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307045 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307046 - 
|  
|  
| McClusky, J. V.
|-
|307047 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307048 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307049 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307050 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307051 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307052 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307053 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307054 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307055 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307056 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307057 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307058 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307059 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307060 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307061 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307062 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307063 - 
|  
|  
| Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|307064 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307065 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307066 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307067 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307068 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307069 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307070 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307071 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307072 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307073 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307074 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307075 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307076 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307077 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307078 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307079 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307080 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307081 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307082 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307083 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307084 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307085 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307086 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307087 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307088 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307089 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307090 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307091 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307092 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307093 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307094 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307095 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307096 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307097 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307098 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307099 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307100 - 
|  
|  
| LINEAR
|}

307101-307200 

|-
|307101 - 
|  
|  
| Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
|307102 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307103 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307104 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307105 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307106 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307107 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307108 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307109 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307110 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307111 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307112 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307113 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307114 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307115 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307116 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307117 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307118 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307119 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307120 - 
|  
|  
| Bohyunsan
|-
|307121 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307122 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307123 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307124 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307125 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307126 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307127 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307128 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307129 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307130 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307131 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307132 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307133 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307134 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307135 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307136 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307137 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307138 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307139 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307140 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307141 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307142 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307143 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307144 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307145 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307146 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307147 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307148 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307149 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307150 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307151 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307152 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307153 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307154 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307155 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307156 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307157 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307158 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307159 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307160 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307161 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307162 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307163 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307164 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307165 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307166 - 
|  
|  
| Crni Vrh
|-
|307167 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307168 - 
|  
|  
| Yeung, W. K. Y.
|-
|307169 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307170 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307171 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307172 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307173 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307174 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307175 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307176 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307177 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307178 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307179 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307180 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307181 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307182 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307183 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307184 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307185 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307186 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307187 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307188 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307189 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307190 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307191 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307192 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307193 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307194 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307195 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307196 - 
|  
|  
| Fountain Hills
|-
|307197 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307198 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307199 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307200 - 
|  
|  
| LINEAR
|}

307201-307300 

|-
|307201 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307202 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307203 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307204 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307205 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307206 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307207 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307208 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307209 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307210 - 
|  
|  
| Yeung, W. K. Y.
|-
|307211 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307212 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307213 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307214 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307215 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307216 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307217 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307218 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307219 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307220 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307221 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307222 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307223 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307224 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307225 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307226 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307227 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307228 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307229 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307230 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307231 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307232 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307233 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307234 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307235 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307236 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307237 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307238 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307239 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307240 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307241 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307242 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307243 - 
|  
|  
| Tenagra II
|-
|307244 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307245 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307246 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307247 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307248 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|307249 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307250 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307251 - 
|  
|  
| Trujillo, C. A., Brown, M. E.
|-
|307252 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307253 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307254 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307255 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307256 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307257 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307258 - 
|  
|  
| CSS
|-
|307259 - 
|  
|  
| CINEOS
|-
|307260 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307261 - 
|  
|  
| Trujillo, C. A., Brown, M. E.
|-
|307262 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307263 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307264 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307265 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307266 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307267 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307268 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307269 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307270 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307271 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307272 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307273 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|307274 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307275 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307276 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307277 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307278 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307279 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307280 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307281 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307282 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307283 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307284 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307285 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307286 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307287 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307288 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307289 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307290 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307291 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307292 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307293 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307294 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307295 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307296 - 
|  
|  
| CSS
|-
|307297 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307298 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307299 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307300 - 
|  
|  
| NEAT
|}

307301-307400 

|-
|307301 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307302 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307303 - 
|  
|  
| Hoenig, S. F.
|-
|307304 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307305 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307306 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307307 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307308 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307309 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307310 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307311 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307312 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307313 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307314 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307315 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307316 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307317 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307318 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307319 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307320 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307321 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307322 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307323 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307324 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307325 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307326 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307327 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307328 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307329 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307330 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307331 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307332 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307333 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307334 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307335 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307336 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307337 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307338 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307339 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307340 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307341 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307342 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307343 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307344 - 
|  
|  
| Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|307345 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307346 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307347 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307348 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307349 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307350 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307351 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307352 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307353 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307354 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307355 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307356 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307357 - 
|  
|  
| Tucker, R. A.
|-
|307358 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307359 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307360 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307361 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307362 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307363 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307364 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307365 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307366 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307367 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307368 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307369 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307370 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307371 - 
|  
|  
| CSS
|-
|307372 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307373 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307374 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307375 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307376 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307377 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307378 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307379 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307380 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307381 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307382 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307383 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307384 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307385 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307386 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307387 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307388 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307389 - 
|  
|  
| Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
|307390 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307391 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307392 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307393 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307394 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307395 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307396 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307397 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307398 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307399 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307400 - 
|  
|  
| CINEOS
|}

307401-307500 

|-
|307401 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307402 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307403 - 
|  
|  
| CINEOS
|-
|307404 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307405 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307406 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307407 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307408 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307409 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307410 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307411 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307412 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307413 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307414 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307415 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307416 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307417 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307418 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307419 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307420 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307421 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307422 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307423 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307424 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307425 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307426 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307427 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307428 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307429 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307430 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307431 - 
|  
|  
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|307432 - 
|  
|  
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|307433 - 
|  
|  
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|307434 - 
|  
|  
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|307435 - 
|  
|  
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|307436 - 
|  
|  
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|307437 - 
|  
|  
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|307438 - 
|  
|  
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|307439 - 
|  
|  
| Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
|307440 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307441 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307442 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307443 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307444 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307445 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307446 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307447 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307448 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307449 - 
|  
|  
| Mt. Lemmon Survey
|-
|307450 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307451 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307452 - 
|  
|  
| Needville
|-
|307453 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307454 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307455 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307456 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307457 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307458 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307459 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307460 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307461 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307462 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307463 - 
|  
|  
| Buie, M. W.
|-
|307464 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307465 - 
|  
|  
| McClusky, J. V.
|-
|307466 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307463 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307468 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307469 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307470 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307471 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307472 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307473 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307474 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307475 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307476 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307477 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307478 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307479 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307480 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307481 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307482 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307483 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307484 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307485 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307486 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307487 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307488 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307489 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307490 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307491 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307492 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307493 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307494 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307495 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307496 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307497 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307498 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307499 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307500 - 
|  
|  
| NEAT
|}

307501-307600 

|-
|307501 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307502 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307503 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307504 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307505 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307506 - 
|  
|  
| Hug, G.
|-
|307507 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307508 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307509 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307510 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307511 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307512 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307513 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307514 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307515 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307516 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307517 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307518 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307519 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307520 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307521 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307522 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307523 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307524 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307525 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307526 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307527 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307528 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307529 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307530 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307531 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307532 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307533 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307534 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307535 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307536 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307537 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307538 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307539 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307540 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307541 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307542 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307543 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307544 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307545 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307546 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307547 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307548 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307549 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307550 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307551 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307552 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307553 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307554 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307555 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307556 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307557 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307558 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307559 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307560 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307561 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307562 - 
|  
|  
| Ticha, J., Tichy, M.
|-
|307563 - 
|  
|  
| CINEOS
|-
|307564 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307565 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307566 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307567 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307568 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307569 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307570 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307571 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307572 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307573 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307574 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307575 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307576 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307577 - 
|  
|  
| CSS
|-
|307578 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307579 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307580 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307581 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307582 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307583 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307584 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307585 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307586 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307587 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307588 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307589 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307590 - 
|  
|  
| Bickel, W.
|-
|307591 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307592 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307593 - 
|  
|  
| Broughton, J.
|-
|307594 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307595 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307596 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307597 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307598 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307599 - 
|  
|  
| CINEOS
|-
|307600 - 
|  
|  
| Crni Vrh
|}

307601-307700 

|-
|307601 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307602 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307603 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307604 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307605 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307606 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307607 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307608 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307609 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307610 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307611 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307612 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307613 - 
|  
|  
| Needville
|-
|307614 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307615 - 
|  
|  
| Buie, M. W.
|-
|307616 - 
|  
|  
| Buie, M. W.
|-
|307617 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307618 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307619 - 
|  
|  
| CINEOS
|-
|307620 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307621 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307622 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307623 - 
|  
|  
| Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|307624 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307625 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307626 - 
|  
|  
| Klet
|-
|307627 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307628 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307629 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307630 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307631 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307632 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307633 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307634 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307635 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307636 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307637 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307638 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307639 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307640 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307641 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307642 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307643 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307644 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307645 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307646 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307647 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307648 - 
|  
|  
| CINEOS
|-
|307649 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307650 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307651 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307652 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307653 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307654 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307655 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307656 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307657 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307658 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307659 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307660 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307661 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307662 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307663 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307664 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307665 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307666 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307667 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307668 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307669 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307670 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307671 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307672 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307673 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307674 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307675 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307676 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307677 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307678 - 
|  
|  
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|307679 - 
|  
|  
| CINEOS
|-
|307680 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307681 - 
|  
|  
| Wiegert, P. A.
|-
|307682 - 
|  
|  
| McClusky, J. V.
|-
|307683 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307684 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307685 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307686 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307687 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307688 - 
|  
|  
| Klet
|-
|307689 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307690 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307691 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307692 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307693 - 
|  
|  
| McClusky, J. V.
|-
|307694 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307695 - 
|  
|  
| Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|307696 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307697 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307698 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307699 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307700 - 
|  
|  
| NEAT
|}

307701-307800 

|-
|307701 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307702 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307703 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307704 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307705 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307706 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307707 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307708 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307709 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307710 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307711 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307712 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307713 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307714 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307715 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307716 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307717 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307718 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307719 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307720 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307721 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307722 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307723 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307724 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307725 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307726 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307727 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307728 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307729 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307730 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307731 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307732 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307733 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307734 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307735 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307736 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307737 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307738 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307739 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307740 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307741 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307742 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307743 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307744 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307745 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307746 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307747 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307748 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307749 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307750 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307751 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307752 - 
|  
|  
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|307753 - 
|  
|  
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|307754 - 
|  
|  
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|307755 - 
|  
|  
| CINEOS
|-
|307756 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307757 - 
|  
|  
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|307758 - 
|  
|  
| Buie, M. W.
|-
|307759 - 
|  
|  
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|307760 - 
|  
|  
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|307761 - 
|  
|  
| Sarneczky, K., Meszaros, S.
|-
|307762 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307763 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307764 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307765 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307766 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307767 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307768 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307769 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307770 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307771 - 
|  
|  
| CSS
|-
|307772 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307773 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307774 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307775 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307776 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307777 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307778 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307779 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307780 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307781 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307782 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307783 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307784 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307785 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307786 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307787 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307788 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307789 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307790 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307791 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307792 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307793 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307794 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307795 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307796 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307797 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307798 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307799 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307800 - 
|  
|  
| LINEAR
|}

307801-307900 

|-
|307801 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307802 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307803 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307804 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307805 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307806 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307807 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307808 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307809 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307810 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307811 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307812 - 
|  
|  
| Buie, M. W.
|-
|307813 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307814 - 
|  
|  
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|307815 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307816 - 
|  
|  
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|307817 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307818 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307819 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307820 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307821 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307822 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307823 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307824 - 
|  
|  
| CSS
|-
|307825 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307826 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307827 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307828 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307829 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307830 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307831 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307832 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307833 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307834 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307835 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307836 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307837 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307838 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307839 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307840 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307841 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307842 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307843 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307844 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307845 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307846 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307847 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307848 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307849 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307850 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307851 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307852 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307853 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307854 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307855 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307856 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307857 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307858 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307859 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307860 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307861 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307862 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307863 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307864 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307865 - 
|  
|  
| CSS
|-
|307866 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307867 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307868 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307869 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307870 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307871 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307872 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307873 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307874 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307875 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307876 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307877 - 
|  
|  
| McClusky, J. V.
|-
|307878 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307879 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307880 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307881 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307882 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307883 - 
|  
|  
| CSS
|-
|307884 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307885 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307886 - 
|  
|  
| CSS
|-
|307887 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307888 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307889 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307890 - 
|  
|  
| Sloan Digital Sky Survey
|-
|307891 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307892 - 
|  
|  
| CSS
|-
|307893 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307894 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307895 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307896 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307897 - 
|  
|  
| CSS
|-
|307898 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307899 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307900 - 
|  
|  
| NEAT
|}

307901-308000 

|-
|307901 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307902 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307903 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307904 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307905 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307906 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307907 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307908 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307909 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307910 - 
|  
|  
| CSS
|-
|307911 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307912 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307913 - 
|  
|  
| CSS
|-
|307914 - 
|  
|  
| CSS
|-
|307915 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307916 - 
|  
|  
| Bickel, W.
|-
|307917 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307918 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307919 - 
|  
|  
| CSS
|-
|307920 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307921 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307922 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307923 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307924 - 
|  
|  
| CSS
|-
|307925 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307926 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307927 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307928 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307929 - 
|  
|  
| CSS
|-
|307930 - 
|  
|  
| CSS
|-
|307931 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307932 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307933 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307934 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307935 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307936 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307937 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307938 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307939 - 
|  
|  
| CSS
|-
|307940 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307941 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307942 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307943 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307944 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307945 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307946 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307947 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307948 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307949 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307950 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307951 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307952 - 
|  
|  
| CSS
|-
|307953 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307954 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307955 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307956 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307957 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307958 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307959 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307960 - 
|  
|  
| Siding Spring Survey
|-
|307961 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307962 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307963 - 
|  
|  
| CSS
|-
|307964 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307965 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307966 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307967 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307968 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307969 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307970 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307971 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307972 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307973 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307974 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307975 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307976 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307977 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307978 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307979 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307980 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307981 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307981 - 
|  
|  
| Palomar
|-
|307983 - 
|  
|  
| CSS
|-
|307984 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307985 - 
|  
|  
| Spacewatch
|-
|307986 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307987 - 
|  
|  
| Siding Spring Survey
|-
|307988 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307989 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307990 - 
|  
|  
| LONEOS
|-
|307991 - 
|  
|  
| NEAT
|-
|307992 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307993 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307994 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307995 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307996 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307997 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307998 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|307999 - 
|  
|  
| LINEAR
|-
|308000 - 
|  
|  
| LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0307001